Rizzolli ist der Familienname folgender Personen:
 Helmut Rizzolli (* 1940), Südtiroler Numismatiker und Heimatforscher
 Lili Werner-Rizzolli (1907–?), österreichische Operettensängerin und Schauspielerin

Siehe auch:
 Rizzoli